Этрепийи ():
 Этрепийи (Сена и Марна) — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна.
 Этрепийи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.